Mittagspitze är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Schwaz och förbundslandet Tyrolen, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Mittagspitze är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Mittagspitze är huvudsakligen bergig, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Hochnissl,  meter över havet,  km väster om Mittagspitze. Närmaste större samhälle är Vomp,  km sydost om Mittagspitze. 

Trakten runt Mittagspitze består i huvudsak av gräsmarker. Runt Mittagspitze är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre